Biografies:
 Cliff Robertson (1923, La Jolla, Califòrnia), actor, guionista, director i productor estatunidenc.
 David Robertson (Santa Monica, Califòrnia, 1958), director d'orquestra estatunidenc.
 Topònims:
 Robertson (Wyoming), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Illa Robertson, illa a la costa est de la península Antàrtica.
 Miscel·lània:
 Efecte Poynting-Robertson, procés pel qual les partícules de pols interplanetària es mouen lentament en espiral cap al Sol.
 Model Robertson-Walker, solució de les equacions de camp d'Einstein.
 Robertson Stadium, estadi de futbol i futbol americà de Houston, Texas.